Санита — многозначное понятие

 Жан Санита — французский писатель
 Sanita — бренд сантехнического оборудования производства «Самарский Стройфарфор»